L'adjectif poli peut faire référence à la politesse ou au polissage.

Patronyme
    
 Afro Poli (1902-1988), chanteur et acteur italien ;
 Albert Poli (1945-2008), footballeur franco-italien ;
 Andrea Poli (1989-), footballeur italien ; 
  (1960-), homme politique italien ;
 Baron de Poli (le) (), contre-révolutionnaire français ;
 Bernardin Poli (1767-1851), officier corse fidèle aà Napoléon.
 Eros Poli (1963-), cycliste italien ;
 François Poli (1925-?), journaliste, éditeur et écrivain français, auteur de romans d'espionnage ;
 Jacques Poli (1938-2002), peintre français ;
 Joseph Poli (1922-2011), journaliste français ;
 Maeva Poli (1982-), scénariste et réalisatrice de film française ;
 Martino Poli (1662-1714), chimiste italien, ingénieur du roi de France et du pape, associé étranger de l'Académie royale des sciences ;
 Maurice Poli (1933-), acteur français ;
 Oscar de Poli (vicomte Oscar Philippe François Joseph de Poli) (1838-1908), homme de lettres et haut fonctionnaire français ; 
 Paolo Poli (1929-2016), acteur italien ;
 Piero Poli (1960-], rameur d'aviron italien ;
 Théodore Poli (1799-1831), bandit corse ;
 Umberto Poli (1883-1957), écrivain et poète italien.

Don Paul Côme Marie Poli-Marchetti (1879-1968), général français.

Pseudonyme 
 Hipólito Fernández Serrano, dit « Poli », (1977-), footballeur espagnol.

Toponyme

 Poli, commune et ville du Cameroun
 Poli, commune de la province de Rome dans le Latium en Italie ;
 Poli-Mossi, une localité du département de Boulsa au Burkina Faso
 Poli-Peulh, une localité du département de Boulsa au Burkina Faso